Nasir Ali – giocatore di kabaddi pakistano
Nasir Ali – hockeista su prato pakistano
Nasir Ali – nuotatore pakistano